Die Zhiyuan Huanbao Yushan World Open 2019 waren ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2019/20. Zum vierten Mal in Folge wurde das Turnier in Yushan im Südosten der Volksrepublik China ausgetragen, zum achten Mal gab es die World Open unter diesem Namen. Das Turnier wurde erst nachträglich in den Turnierkalender aufgenommen und fand später statt als in den Vorjahren. Es begann am 28. Oktober und endete mit dem Finale am 3. November 2019.

Der Vorjahressieger Mark Williams aus Wales hatte seine Teilnahme abgesagt und konnte somit seinen Titel nicht verteidigen. Das Finale bestritten der Weltmeister und Weltranglistenerste Judd Trump und der Thailänder Thepchaiya Un-Nooh. Trump gewann mit 10:5 zum ersten Mal den Titel bei diesem Turnier und nach der International Championship den zweiten Titel in dieser Saison.

Preisgeld 
Insgesamt kamen 37.000 £ mehr in den Prämientopf als im Vorjahr. Die Sieger der Qualifikationsspiele hatten 5.000 £ statt 4.000 £ sicher, außerdem bekamen die Spieler beim Erreichen des Achtelfinals 500 £ mehr; für das höchste Break wurden 1.000 £ zusätzlich ausgelobt. Die anderen Prämien blieben unverändert.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-9-Modus gespielt. Im Halbfinale galt Best of 11 und das Finale gewann, wer als Erster mehr als die Hälfte von 19 Frames gewonnen hatte (10 Gewinnframes).

kl. = kampflos
A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard-Spieler des chinesischen Verbands

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 5. Oktober in Barnsley in Nordengland statt. 56 der 64 Partien der Qualifikationsrunde wurden im Metrodome der Stadt ausgetragen. Wie in den beiden Vorjahren fanden die übrigen Partien erst vor Beginn des Hauptturniers in Yushan statt. Dies waren die Spiele der beiden Topgesetzten Judd Trump und Ronnie O’Sullivan, die der besten chinesischen Spieler Ding Junhui und Yan Bingtao sowie vier Partien mit Wildcard-Spielern, die vom chinesischen Verband nominiert wurden. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

|

|}
|}

WC = Spieler mit einer Wildcard des chinesischen Verbands
A = Amateurspieler, nachgerückt aus der Q School Order of Merit
kl. = kampflos

Century-Breaks 
Das höchste Break des Turniers erzielte Jack Lisowski bereits in der Qualifikation in Barnsley. Es brachte ihm eine Zusatzprämie von 6.000 £.

Hauptrunde 
26 Spieler spielten in Yushan zusammen 64 Century-Breaks. Mit 9 Breaks von mindestens 100 Punkten war Stuart Bingham der erfolgreichste Spieler. Im Achtelfinale erzielte Ali Carter als 22. Spieler das 300. Century seiner Karriere. Thepchaiya Un-Nooh ist seit diesem Turnier der 69. Spieler, der die Marke von 100 Centurys übertroffen hat.

Qualifikation 
32 Mal wurde bei den Qualifikationsmatches in Barnsley ein Break von 100 oder mehr Punkten erzielt, 32 Spielern gelang je ein Century-Break.

Quellen 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in der Volksrepublik China
Sport (Jiangxi)